Владимир Павлович Макаров:
 Макаров, Владимир Павлович (1932—2008) — советский певец, исполнитель песни «Последняя электричка».
 Макаров, Владимир Павлович (1922—1994) — полный кавалер ордена Славы.